The Count Bishops — британская рок-группа, образовавшаяся в 1975 году в Лондоне, Англия и распавшаяся в 1979 году. Count Bishops не имели коммерческого успеха (и даже ничего не выпустили в Америке), но — явили собой важное стилистическое и хронологическое звено между корневым ритм-энд-блюзом Dr. Feelgood и прото-панк-звучанием Eddie and the Hot Rods, сформировав вместе сэтими двумя группами фундамент паб-рок-сцены, во многом предопределившей возникновение панк-рока. Группа вошла в историю, возглавив каталог первого в Англии независимого лейбла звукозаписи Chiswick Records, появившегося на несколько месяцев раньше Stiff.

История 
The Count Bishops образовались в июле 1975 года, когда к участникам группы Chrome присоединился американский вокалист Майк Спенсер. В августе, пригласив соотечественника Джонни Гаттара, он записал с новым составом 13 треков, из которых и был набран материал Speedball EP, ставшего первым релизом Chiswick Records.

Вскоре после выпуска (на голландском лейбле Dynamite) сингла «Train Train» и альбома Good Gear, набранного из демо-плёнок, Спенсер покинул группу. Его заменил Дэйв Тайс (приглашённый также австралийцем, ударником Полом Балби). В записанном с его участием дебютном альбоме The Count Bishops (с синглом «Baby You’re Wrong») группа окончательно сформулировала творческое кредо, соединив на новом уровне двуе традиционные линии 1960-х годов: мейнстримовскую (The Beatles, The Rolling Stones) и гаражную (The Standells, The Strangeloves).
 
Остаток 1977 года Count Bishops провели в непрерывных гастролях и сформировали внушительную армию фанатов — при том, что считались уже на фоне панк-движения старомодными. Весной 1978 года они записались в клубе Roundhouse для анонсированного концертного альбома с участием шести групп Chiswick-каталога. Проект не был в полной мере реализован, но лейбл выпустил этот материал мини-альбомом Live Bishops (в двух форматах: 10- и 12-дюймовом), сократив название группы до The Bishops. С материалом этой пластинки (и новым бас-гитаристом Пэтом МакМалланом, заменившим Стива Льюиса) Count Bishops провели совместные гастроли с Motorhead, причем «металлической» аудиторией были приняты на ура.

В 1978 году два сингла («I Take What I Want» и «I Want Candy») привели Count Bishops в телепрограмму Top of the Pops. Через несколько дней после выхода альбома Cross Cuts, работа над которым шла полтора года, Зенон де Флер разбился на мотоцикле, и вместо ожидавшегося «прорыва» случился коллапс: группа прекратила своё существование.

Дискография

The Count Bishops 

 Speedball EP (Chiswick, 1975)
 Good Gear (Dynamite, 77)
 The Count Bishops (Chiswick, 77)
 The Bishops Live (1978)

The Bishops 
 The Bishops Live (Chiswick, 78)
 Cross Cuts (Chiswick, 79).

Примечания

Ссылки 
 Биография The Count Bishops на официальном сайте

Рок-группы Великобритании
Группы протопанка
Группы паб-рока
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1975 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1979 году
Инди-рок-группы Великобритании
Музыкальные коллективы из Лондона
Группы новой волны из Великобритании